A Ineos Grenadiers (UCI csapatkód: INS; korábban Team Ineos, Team Sky, Sky Procycling) egy brit, profi, országúti kerékpárcsapat. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik. 2009. február 26-án alakult és 2010 januárjában kezdtek versenyezni, a csapat Team Sky néven tevékenykedett 2019. május 30-ig. Ezt követően nevüket Team Ineosra változtatták az új menedzser cég miatt.

Keret (2023)

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal

Kerékpárcsapatok
Az Egyesült Királyság sportélete